Krystal Steal (nascida a 29 de Novembro de 1982 no Condado de Orange, Califórnia) é o nome artístico da actriz pornográfica americana Brandy McCleary.

Antes de iniciar a sua carreira cinematográfica, Steal trabalhou como stripper usando um bilhete de identidade falso quando tinha 17 anos. Steal fez o seu primeiro filme em 2001. Desde então, tem aparecido em numerosos filmes e revistas para adultos, como a Hustler. Trabalhou em exclusividade primeiramente para a Pleasure Productions e mais tarde para ClubJeena. Foi a primeira actriz a assinar contrato com ClubJeena - quando o seu contrato expirou, apesar de a companhia o querer renovar, Steal recusou.

Em Setembro de 2007, Krystal Steal anunciou que assinou com a Adult Talent Managers depois de um afastamento de quase um ano, da indústria.

Prémios 
2003 AVN Award (nomeada) - Best All-Girl Sex Scene, Video - Four Finger Club 21 
2004 Nightmoves Award (vencedora) - Starlet of the Year
2006 AVN Award (nomeada) - Best Tease Performance - My Plaything: Krystal Steal 
2006 AVN Award (nomeada) - Best All-Girl Sex Scene - Krystal Method
2006 AVN Award (nomeada) - Best Sex Scene Coupling, Video - Krystal Method
2007 AVN Award (nomeada) - Best Sex Scene Coupling, Film - Jenna's Provocateur

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos